Arborophila diversa és el nom científic d'un ocell de la família dels fasiànids (Phasianidae) que habita la selva del sud-est de Tailàndia. S'ha considerat una subespècie d'Arborophila cambodiana.

Referències 

diversa